Camossi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Antonio Camossi, Politiker und Statthalter des Urner Landvogtes 
 Paolo Camossi (* 1974), italienischer Leichtathlet